Barcelona:
 Sant Gervasi - la Bonanova, barri del districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona (Catalunya)
 Club de Rugbi Bonanova o CR Bonanova, club de rugbi barceloní fundat el 1969
 Club de Beisbol Bonanova, club de beisbol català de la ciutat de Barcelona
 Estació de la Bonanova, estació de xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que dona servei a les línies S5, S6 i S7 
 Mare de Déu de la Bonanova, església a la plaça de la Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona 
 Passeig de la Bonanova, vial que uneix els antics nuclis de Sant Gervasi de Cassoles i Sarrià de Barcelona
 Velòdrom de la Bonanova, antic recinte esportiu de la ciutat de Barcelona 
 Miscel·lània:
 La Bonanova (Palma), barri de la ciutat de Palma (Mallorca)
 Casa Bonanova (Caldes de Malavella), edifici entre mitgeres al nucli urbà de Caldes de Malavella (Selva) 
 Fortunio Bonanova (Palma, 1895 - Woodland, Califòrnia, 1969), baríton, actor de cinema i teatre, productor, director, amb aparicions notables a televisió com a convidat 
 Mare de Déu de la Bonanova (Portvendres), església parroquial a la vila de Portvendres, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)